

Жінки 
 Сатарова Тетяна Миколаївна — доктор біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020.

Чоловіки 
 Сатаров Георгій Олександрович (* 1947) — російський політичний і громадський діяч, аналітик, публіцист, політолог, соціолог, професор.

Примітки